Тула́т - топоним:

 Тулат — посёлок, Ачинский район, Красноярский край.
 Тулат — исчезнувшее село, Симферопольский район, Крым.